

Persone

Kuti
Fela Kuti (1938-1997) – rivoluzionario, musicista e attivista per i diritti umani nigeriano
Femi Kuti (1962) – cantante, compositore e musicista nigeriano, figlio di Fela
Mátyás Kuti (...) – speedcuber ungherese
Nandor Kuti (1997) – cestista rumeno

Cognomi composti
Rita Kuti-Kis (1978) – ex tennista ungherese

Pagine correlate
Ransome-Kuti